

Musique 
Hurt peut désigner :

Groupe 

 Hurt, un groupe de rock américain ;

Album 

 Hurt, album de Chris Spedding sorti en 1977 ;

Chanson 
 , chanson de , popularisée par Timi Yuro, sortie en 1954 ;
 Hurt, chanson du groupe Nine Inch Nails sortie en 1995 ;
 Hurt, chanson de Christina Aguilera sortie en 2006.

Patronyme 

 A J Hurt (2000-), skieuse alpine américaine ;
 Courtney Hurt (1990-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Freda Hurt (1911-1999), auteur britannique de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 John Hurt (1940-2017), acteur britannique ;
 Mary Beth Hurt (1948-), actrice américaine ;
 Matthew Hurt (2000-), joueur américain de basket-ball ;
 Mississippi John Hurt (1892-1966), chanteur et guitariste de blues et de folk ;
 Tony Hurt (1946-), rameur d'aviron néo-zélandais ;
 William Hurt (1950-2022), acteur américain.

Autres 

 Hurt, une municipalité américaine en Virginie.

Patronyme anglais
Homonymie de titre